Asmer ist der Familienname von:

 Marko Asmer (* 1984), estnischer Rennfahrer
 Mohamed El-Asmer (* 1988), deutscher Schauspieler arabischer Abstammung
 Toivo Asmer (* 1947), estnischer Politiker

Siehe auch:
 Asmar